Пабло Карреньйо Буста і Пабло Куевас були чинними чемпіонами, але цього разу не брали участі.

Давід Марреро і Фернандо Вердаско здобули титул, перемігши у фіналі пару Нікола Мектич і Александер Пея з рахунком 5-7, 7-5, [10-8].

Сіяні пари 

  Лукаш Кубот /  Марсело Мело (чвертьфінал)  
  Джеймі Маррей /  Бруно Соарес (півфінал)

  Хуан Себастьян Кабаль /  Роберт Фара (1-ше коло) 
  Сантьяго Гонсалес /  Хуліо Перальта (чвертьфінал)

Вайлд-кард 

  Томаз Беллуччі /  Андре Са (1-ше коло)  

  Фабіану де Паула /  Тьягу Монтейру (1-ше коло)

Кваліфіканти 
  Ніколас Джаррі /  Їржі Веселий (1-ше коло)

щасливий лузер 
  Давід Марреро /  Фернандо Вердаско (campioni)

Основна сітка

Кваліфікація

Сіяні пари 

  Давід Марреро /  Фернандо Вердаско (фінал кваліфікації, щасливий лузер)

  Ніколас Джаррі /  Їржі Веселий (кваліфіканти)

Кваліфіканти 

  Ніколас Джаррі /  Їржі Веселий

Щасливі лузери 
  Давід Марреро /  Фернандо Вердаско

Сітка кваліфікації

Посилання 
 
 

Rio Open
Світовий Тур ATP 2018